Ли́на Анато́льевна Черя́зова (; 1 ноября 1968, Ташкент — 23 марта 2019, Новосибирск) — советская и узбекистанская фристайлистка (лыжная акробатика), олимпийская чемпионка 1994 года — единственная обладательница медали зимних Олимпийских игр от Узбекистана, чемпионка мира 1993 года, чемпионка СССР 1990 и 1991 года.

Биография 
Родители Лины — уроженцы Новосибирска — приехали в Ташкент в 1966 году восстанавливать город после землетрясения.

С 1976 года занималась спортивной гимнастикой у Тамары Михайловны Ерофеевой. Тренер по фристайлу — Дмитрий Ефимович Кавунов.

Лина Черязова впервые участвовала в этапе Кубка мира в декабре 1989 года во французском Тине в составе сборной СССР и заняла девятое место. 3 февраля 1991 года в канадском Мон-Габриэле Черязова заняла второе место, а 2 февраля 1992 года в немецком  впервые выиграла этап Кубка мира. Всего за 2 года — с февраля 1992 года по февраль 1994 года — Лина выиграла 13 этапов Кубка мира из 18, в которых участвовала, при этом лишь 1 раз она не попала в тройку призёров, заняв 4-е место. В феврале 1993 года в швейцарском Мейрингене приняла участие в этапе Кубка мира по могулу и заняла 23-е место.

На чемпионате мира 1991 года в Лейк-Плэсиде была десятой, на показательных соревнованиях фристайлисток на зимних Олимпийских играх в 1992 году в Альбервиле заняла пятое место.

В 1993 году выиграла чемпионат мира в Австрии. Затем в 1994 году победила на Играх в Лиллехаммере, став, таким образом, первой олимпийской чемпионкой по фристайлу в акробатике (в Альбервиле-1992 официальном видом программы был только могул). В квалификации Черязова заняла 12-е место, поэтому в финале вынуждена была выступать первой. В итоге Черязова менее чем на 1 балл опередила шведку .

Травма 
В июле 1994 года на тренировке в Лейк-Плэсиде 25-летняя Черязова получила тяжелейшую травму головы, угрожавшую её жизни. Во время спуска с трамплина она ударилась головой о его кромку и, потеряв сознание, упала в бассейн. Две недели спортсменка провела в коме.

Тем не менее, Лина смогла не только восстановиться, но и вернуться в спорт. Хотя после травмы Черязова уже никогда больше не показывала результаты, как в 1992—1994 годах (лучшее место на этапах кубка мира — 14-е), она смогла пройти отбор на зимние Олимпийские игры 1998 года в Нагано и заняла там 13-е место, лучшее в её карьере после травмы. После Игр 1998 года ушла из спорта.

После окончания спортивной карьеры 
В 1999 году Лина Черязова переехала в Россию, на родину своих родителей в Новосибирск.

Из-за последствий травмы она не смогла полноценно работать (вела занятия физкультурой в детском саду) и оказалась на грани нищеты. Звание «заслуженный мастер спорта России» было присвоено по ходатайству Александра Карелина; оно дало Черязовой право на получение ежемесячной стипендии Президента России в 15 тыс. рублей, для получения которой необходимо было не только быть олимпийским чемпионом, но иметь звания мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта СССР или России (она уже была мастером спорта СССР международного класса).

В 2008 году удочерила 3-месячную девочку.

Умерла 23 марта 2019 года после продолжительной тяжёлой болезни. Похоронена на Клещихинском кладбище.

Награды и звания 
 Узбекистан
 Орден «Мехнат шухрати»
 Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан (1994)
 «Узбекистон ифтихори» (1998)

 Россия
 Заслуженный мастер спорта России (2006)

Примечания 

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты СССР
Фристайлисты Узбекистана
Чемпионы мира по фристайлу
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Олимпийские чемпионы от Узбекистана
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Похороненные на Клещихинском кладбище